Feaver ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Feaver (1914–1997), britischer Theologe und Bischof von Peterborough
 Peter D. Feaver (* 1961), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 William Feaver (* 1942), britischer Kurator und Kunstkritiker